Vermot ist Teil des Familiennamens folgender Personen:

 Joseph Vermot (1828–1893), Begründer des nach ihm benannten französischen Almanach Vermot
 Ruth-Gaby Vermot-Mangold (* 1941), Schweizer Politikerin
 Jean-Emmanuel Vermot-Desroches (* 1974), französischer Comiczeichner und -autor